Иван Аренс:
 Аренс, Иван Аполлонович (1824—1900) — тайный советник, интендант армии, действовавшей в русско-турецкую войну в 1877—1878 годах на Дунайском театре.
 Аренс, Иван Львович (1889—1938) — революционер и дипломат.